Franz Thorbecke – geografo tedesco
 Heinrich Thorbecke – orientalista e filologo tedesco
 Johan Rudolph Thorbecke – politico olandese